Jméno a příjmení Josef Bergmann se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Bergmann (arciděkan) – český římskokatolický kněz německé národnosti a arciděkan v Liberci (1831–1903)
 Josef Bergmann (jezuita) – český římskokatolický kněz, jezuita, matematik a filosof (1723–???)
 Josef Bergmann (kněz) – český římskokatolický kněz německé národnosti, člen řádu křižovníků s červenou hvězdou a básník (1847–1932)
 Josef Adolf Bergmann – český hudební skladatel (1822–1901)
 Josef Arnošt Bergman – český římskokatolický kněz a později evangelický duchovní působící v Texasu (1797–1877)